Соли аммония — соли, содержащие аммоний, NH4+; по строению, цвету и другим свойствам похожи на соответствующие соли натрия. Все соли аммония хорошо растворимы в воде, кроме метаванадата аммония NH4VO3 и триметаванадата аммония (NH4)3V3O9 и полностью диссоциируют в водном растворе. Соли аммония проявляют общие свойства солей. При действии на них щёлочи выделяется газообразный аммиак. Все соли аммония при нагревании разлагаются.

Применение 
 Нитрат аммония (аммиачная селитра) NH4NO3 применяют как азотные удобрения и для изготовления взрывчатых веществ — аммонитов;
 Сульфат аммония (NH4)2SO4 — как дешёвое азотное удобрение;
 Гидрокарбонат аммония NH4HCO3 и карбонат аммония (NH4)2CO3 — в пищевой промышленности при производстве мучных кондитерских изделий в качестве химического разрыхлителя, при крашении тканей, в производстве витаминов, в медицине;
 Хлорид аммония (нашатырь) NH4Cl — в гальванических элементах (сухих батареях), при пайке и лужении, в текстильной промышленности, как удобрение, в ветеринарии, в медицине.

Химические свойства солей аммония 
 Сильные электролиты, диссоциируют в водных растворах:
 

При нагревании разлагаются:
 если кислота летучая
 

 

 если анион проявляет окислительные свойства
 
 

Вступают в реакции обмена:
 с кислотами:
 

 c солями:
 

Соли аммония подвергаются гидролизу (как соль слабого основания и сильной кислоты):
 

При нагревании со щелочами выделяют аммиак (качественная реакция на ион аммония):

Получение 
Получают соли аммония при взаимодействии аммиака или гидроксида аммония с кислотами:
 

Реакция аммиака с хлором — качественная реакция на хлор:

Литература 
 Глинка Н. Л. Общая химия : [учеб. пособие для вузов] 30-е изд. М.: Интеграл-Пресс, 2003, 727 с.: ил. ISBN 5-89602-017-1